Науруанская Википедия () — раздел Википедии на науруанском языке, основанный в 2003 году.

Статистика

История 

3 ноября 2020 года на Метавики появилось предложение закрыть данный раздел в связи с крайней неактивностью раздела, а также с крайне маленьким количеством носителей языка.

Хронология развития

Примечания

Ссылки 
 Науруанская Википедия
 Мобильная версия науруанской Википедии

Разделы Википедии
Энциклопедии на науруанском языке